Het ATP-toernooi van Stuttgart 1993 (met de officiële naam Eurocard Open) werd gespeeld van 15 tot en met 21 februari 1993. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Indoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart (indoor)